Adrienne Josephine Alice, född 9 mars 2018 på Danderyds sjukhus, är en svensk prinsessa och hertiginna av Blekinge. Hon är dotter till prinsessan Madeleine och Christopher O'Neill samt yngre syster till prinsessan Leonore och prins Nicolas. Hon har plats nummer elva i den svenska tronföljden efter sin bror Nicolas.

Familjen är sedan 2018 bosatt i Florida.

Biografi

Födsel 
Prinsessan Adrienne föddes 9 mars 2018 klockan 00.41 på Danderyds sjukhus. Hon vägde 3 465 gram och var 50 cm lång vid födseln. Samma dag sköt försvarsmakten salut med 21 skott från Skeppsholmen i Stockholm, Boden, Karlskrona, Göteborg och Härnösand. Den 12 mars hölls en konselj på slottet, där kung Carl XVI Gustaf tillkännagav prinsessans namn och hertigdöme. Adrienne är den första att tilldelas Blekinge som hertigdöme. Senare samma dag hölls Te Deum i Slottskyrkan på Kungliga slottet. Vid gudstjänsten närvarade den närmaste familjen och representanter för riksdag och regering.

Namnen 
Adrienne är ett nytt namn inom den svenska monarkin. Namnet Josephine delar prinsessan med sin farfars mor Josephine Cesario, och även hennes mor bär det som ett av sina förnamn. Namnet Alice delar hon med sin mormors mor Alice Sommerlath samt sin moster, Kronprinsessan Victoria, som har det som ett av sina fyra förnamn.

Dop 
Prinsessan Adriennes döptes 8 juni 2018 i Drottningholms slottskyrka, samma plats som hennes äldre syskon döptes på. Officianter vid dopet var ärkebiskop Antje Jackelén, överhovpredikant biskop Johan Dalman och ordinarie hovpredikant och pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen. Prinsessans faddrar är kusinen Anouska d'Abo samt föräldrarnas vänner Coralie Charriol Paul, Nader Panahpour, Gustav Thott, Charlotte Kreuger Cederlund och Natalie Werner.

Inte längre medlem av det kungliga huset 
Den 7 oktober 2019 beslutade kung Carl XVI Gustaf om förändringar kring vilka av Kungafamiljens familjemedlemmar som skulle tillhöra kungahuset. Beslutet innebar att prins Carl Philips barn och prinsessan Madeleines barn inte längre tillhör kungahuset och inte längre har ställning som kungliga högheter. De behöll dock sina titlar som prins/prinsessa och hertig/hertiginna. I samband med detta förväntas prinsessan Adrienne inte längre ha offentliga åtaganden på kungens uppdrag och betraktas framgent som privatperson. Hon kommer inte heller ha begränsningar kring framtida anställningar och inte heller få sina levnadsomkostnader täckta av riksdagens anslag till kungen. Adrienne är dock fortsatt arvsberättigad till den svenska tronen.

Titlar, ordnar och utmärkelser 
 2018–2019: Hennes Kunglig Höghet Adrienne, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Blekinge
 2019: Adrienne, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Blekinge

  Ledamot och Kommendör av Kungl. Maj:ts orden (Serafimerorden), räknas från födseln men tilldelades insignierna vid sitt dop den 8 juni 2018.

Anfäder

Referenser

Noter

Externa länkar
 Kungahusets webbsida om prinsessan Adrienne
 Kungahusets tidigare webbsida om prinsessan Adrienne: 

Nummer elva i den svenska tronföljden

Kvinnor
Levande personer
Födda 2018
Svenska prinsessor
Huset Bernadotte
Artiklar med släktträd
Mottagare av Serafimerorden
Svenska hertiginnor
Ättlingar till Carl XVI Gustaf